НБА в сезоне 2002/2003 — стал 57-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации.

Плей-офф

Финал 
 Нью-Джерси — Сан-Антонио 2:4

1/2 финала 
 Детройт — Нью-Джерси 0:4
 Даллас — Сан-Антонио 2:4

1/4 финала 
 Бостон — Нью-Джерси 0:4
 Лейкерс — Сан-Антонио 2:4
 Детройт — Филадельфия 4:2
 Даллас — Сакраменто 4:3

1/8 финала 
 Милуоки — Нью-Джерси 2:4
 Бостон — Индиана 4:2
 Сан-Антонио — Финикс 4:2
 Даллас — Портленд 4:3
 Сакраменто — Юта 4:1
 Детройт — Орландо 4:3
 Лейкерс — Миннесота 4:2
 Нью-Орлеан — Филадельфия 2:4

Регулярный чемпионат 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 2002-03 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2002/2003